Three Wise Fools steht für:

 Ein Mädchen und drei alte Narren, ein US-amerikanischer Film von King Vidor aus dem Jahr 1923 (Originaltitel)
 Three Wise Fools (1946), ein US-amerikanischer Film von Edward Buzzell aus dem Jahr 1946